Dittlbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Dittlbacher (* 1963), österreichischer Journalist 
 Lou Lorenz-Dittlbacher (* 1974), österreichische Fernsehmoderatorin